Protectorat britànic d'Ambas Bay o Protectorat del Camerun (Cameroon), establert 1884 (va existir fins a 1887).
 Protectorat alemany de l'Àfrica del Nord-oest, establert el 1884 i conegut com a protectorat alemany del Camerun (nom adoptat oficialment el 1901)